Plusieurs arcs de triomphe érigés sous l'Empire romain portent le nom de l'empereur Septime Sévère (193–211) :

Afrique 
 L'Arc de Septime Sévère à Lambèse, en Algérie actuelle ;
 L' à Leptis Magna, en Libye actuelle ;
 L'Arc de Septime Sévère —très endommagé— à Dougga, en Tunisie actuelle ;
 L'Arc de Septime Sévère à Haïdra, en Tunisie actuelle.

Asie 
 L'Arc de Septime Sévère à Palmyre, en Syrie actuelle ;
 L'Arc de Septime Sévère à Lattaquié, en Syrie.

Europe 
 L'Arc de Septime Sévère du Forum Romain à Rome, en Italie ;
 L'Arc de Septime Sévère de l'ancien quartier de Vélabre, à Rome.

Voir aussi 
 Liste des arcs de triomphe romains